Сальен (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бажес. Занимает площадь 65,63 км². Население — 7029 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 76 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Sallent
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Mapa de Sallent en Google Maps

Населённые пункты Барселоны
Муниципалитеты Барселоны